Franco-British Aviation
Fellow of the British Academy
F.B.A. (Fucina Bucolica Artistica, ma anche FereBandAperta) è un gruppo musicale lombardo che propone musica folk-revival di ispirazione celtica (www.fbamusic.net)
Federation of British Artists
Florida Bar Association
Flux Balance Analysis
Freshwater Biological Association